Первая словацкая футбольная лига 1994/1995 () — 2-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Примечание. «Кошице» сыграл также в Кубке Интертото 1995.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

1994/1995
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 1994 году
Спорт в Словакии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995